

Sous-marin ou sous-marine peut désigner :

Domaine militaire 
 Un sous-marin, engin pouvant naviguer sous l’eau
 La lutte anti-sous-marine pour contrer les attaques des sous-marins
 La guerre sous-marine, opérations militaires menées par des sous-marins
 Une base sous-marine, base navale qui abrite des sous-marins, leur infrastructure et leur personnel
 Une grenade anti-sous-marine, une charge anti sous-marine destinée à exploser près d'une cible pour la couler
 Une mine sous-marine, charge explosive qui se déclenche automatiquement

Sciences et techniques 
 L’exploration sous-marine ou océanographie
 L’archéologie sous-marine, la recherche et l'étude des vestiges se trouvant sous la mer
 Le musée d'archéologie sous-marine, situé à Saint-Raphaël
 Un mont sous-marin, une montagne ou un ancien volcan s'élevant depuis le fond de la mer mais sans atteindre la surface de l'océan
 Une éruption sous-marine, un type d'éruption volcanique caractérisé par l'émission d'une lave sous une masse d'eau
 Un câble sous-marin, un câble posé sur le fond marin
 L’imagerie 3D sous-marine, représentation des fonds marins en 3 dimensions

Sports et loisirs 
 La plongée sous-marine, une activité d’exploration sous l’eau
 La photographie sous-marine et la vidéo sous-marine, une activité qui consiste à prendre des photographies ou des films sous l'eau avec un matériel spécifique
 La peinture sous-marine, une technique picturale s’effectuant sous l’eau
 La balle sous-marine est une technique de lancer au baseball

Alimentation 
 Le sandwich sous-marin.

Transports 
 La locomotive CC 65000 surnommée « sous-marin ».

Expression 
 L’expression Agir en sous-marin qui signifie agir de manière invisible